St. Nicolaus 1. hokejová liga 2017/18 byla 25. sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku. Týmy na 1. — 8. místě po základní části postoupily do play-off. Baráž o 2. ligu se nehrála z důvodu nízkého počtu účastníků. Hlavním sponzorem se stala společnost St. Nicolaus. Do baráže o Tipsport ligu postoupily týmy HK Dukla Ingema Michalovce a HK Skalica.

Původně v 1. lize měl startovat i tým MHK Humenné, ale z důvodu absence mládežnických týmů odehrál tuto sezonu ve 2. lize. Vedení neschválilo žádost týmů HK Bulls Vranov nad Topľou a HK Brezno. Do 1. ligy postoupily týmy HC Bratislava a  MHK Dubnica nad Váhom. Následně i HC Mikron Nové Zámky.

Systém soutěže 
V sezoně 2018/19 se hrálo v jedné skupině. Liga měla 12 účastníků + mládežnický tým slovenské reprezentace do 20 let. Vítěz ligy postoupil do baráže o Tipsport ligu.

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 HK Skalica - HK 95 Považská Bystrica 3:0 (5:2, 2:1pp, 3:0)
 HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves  3:0 (4:1, 9:2, 7:3)
 HC Prešov Penguins - HC Bratislava 3:1 (5:1, 3:1, 1:2, 3:2pp)
 HC Topoľčany - MHK Dubnica nad Váhom 3:0 (2:1sn, 3:2, 3:2)

Semifinále 
 HK Skalica - HC Topoľčany 3:1 (4:3pp, 3:1, 0:1pp, 3:0)
 HK Dukla Ingema Michalovce - HC Prešov Penguins 3:2 (2:3, 4:2, 0:4, 4:2, 4:3)

Finále 
 HK Skalica - HK Dukla Ingema Michalovce 1:3 (1:4, 2:1, 0:3, 0:4)

Baráž o Tisport ligu 

Týmy v baráži o Tipsport ligu: 
 HK Dukla Ingema Michalovce (1. SHL) 
 HK Skalica (1. SHL)
 MHk 32 Liptovský Mikuláš (TL) 
 HC 07 Detva (TL)

V baráži se zachránili MHk 32 Liptovský Mikuláš a HC 07 Detva.

Externí odkazy 
 1. hokejová liga na stránke SZĽH
 1.Hokejová liga na stránkach SZĽH

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2017
Lední hokej v roce 2018